Osteoglossum är ett släkte av fiskar. Osteoglossum ingår i familjen Osteoglossidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Osteoglossum